Saikin (russisch / ) ist der Name von:

 Nikolai Fjodorowitsch Saikin (1801–1833), Dekabrist
 Dmitri Alexejewitsch Saikin (1932–2013), sowjetischer Kosmonaut